Дирварі () — комуна в Румунії, у повіті Мехедінць.
 Дирварі () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Дирварі.
 Дирварі () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Темедеу-Маре.
 Дирварі () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Валя-Келугеряске.
 Дирварі () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Чорогирла.